Království bezeichnet in Tschechien

Království (Königswald), Waldgebiet in Mähren
Les Království (Königreichwald), Waldgebiet in Böhmen
 Království I (Königreich I), ehemalige Gemeinde im Les Království
 Království II (Königreich II), ehemalige Gemeinde im Les Království
 Království III (Königreich III), ehemalige Gemeinde im Les Království
 Království IV  (Königreich IV), ehemalige Gemeinde im Les Království
 Talsperre Les Království an der Elbe
 Království (Königreich), Ortsteil der Gemeinde Třebovle
 Království (Königswalde), Ortsteil der Stadt Šluknov